Důl Prokop může být:
 Důl Prokop (Březina) – bývalý důl na lupek v Březině
 Důl Prokop (Březové Hory) – bývalý rudný důl v Březových Horách
 Důl Prokop (Ostrava) – zaniklý černouhelný důl ve Slezské Ostravě